HMS Gävle kan syfta på:

 – en jagare i svenska flottan sjösatt år 1940
 – en korvett i svenska flottan sjösatt år 1990

Se även
 Gefle (1847)
 Gävle